Брита Аппельгрен (; ,  — , ) — шведская балерина и киноактриса.

Биография 
С 1934 по 1955 — артистка балета оперных театров Швеции

В кино дебютировала в 1923 году в роли ребёнка в фильме «Mälarpirater» режиссёра Густава Муландера. Активно снималась до начала Второй мировой войны. Исполнила роли в около 20 кинофильмах.

Избранная фильмография 
 1923 — Mälarpirater
 1926 — Mordbrännerskan
 1926 — Hon, den enda
 1927 — Hans engelska fru
 1927 — Ungdom
 1928 — Majestät schneidet Bubiköpfe
 1928 — Die Blaue Maus
 1928 — Hans Kungl. Höghet shinglar
 1929 — Konstgjorda Svensson
 1930 — Ulla, min Ulla
 1930 — Kronans kavaljerer
 1931 — Markurells i Wadköping
 1931 — Skepp ohoj
 1931 — Trötte Teodor
 1932 — Sten Stensson Stéen från Eslöv på nya äventyr
 1933 — Flickan från varuhuset
 1935 — Kanske en gentleman
 1936 — Skeppsbrutne Max

Похоронена на стокгольмском Лесном кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Брита Аппельгрен на сайте IMDb

Похороненные на кладбище Скугсчюркогорден